Sociedade Esportiva Recreativa Escola de Samba Unidos do Cabuçu est une école de samba du quartier du Lins de Vasconcelos, de Rio de Janeiro, au Brésil.

Données de l'école 
 D2 Carnaval

  D3 Carnaval

  D4 Carnaval

Enredos

Références 

École de samba à Rio de Janeiro